Kertess

ist der Name von

 Klaus Kertess (* 1940), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Kurator

steht für

 Kertess Chemie, 1920 gegründeter Chemikalienhandel in Hannover, der schwere Umweltschäden hinterließ